Кристина Младенович и Галина Воскобоева — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Андреа Главачкова и Луция Градецкая — защищали свой титул, но уступили уже на старте.

Посев 

  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Первый раунд)
  '''Кристина Младенович /  Галина Воскобоева (Титул)

<li>  Марина Эракович /  Хезер Уотсон (Четвертьфинал)
<li>  Лига Декмейере /  Меган Мултон-Леви (Полуфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

US National Indoor 2013